Al-Mu`tadid ou Al-Mu`tadhid  (arabe : al-muʿtaḍid, , « celui qui a l'aide (de Dieu) ») est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains musulmans :

 Al-Mu`tadid, calife abbasside de Bagdad (892-902) ;
 Abbad II Abû Amr, plus connu sous le nom d'Al-Mu`tadid, régna de 1042 à 1069 sur une partie de l'Andalousie ;
 Abû al-Hasan as-Said al-Mu`tadid (mort en 1248), sultan almohade (1242-1248) ;
 Al-Mu'tadid , calife abbasside du Caire (1352-1362) ;
 Al-Mu'tadid II, calife abbasside du Caire (1414 1441).